Inn (riu), riu que passa per Suïssa, Àustria i Alemanya
 Districte d'Inn, antic districte del cantó dels Grisons a Suïssa, travessat pel riu Inn. Actualment anomenat regió d'Engiadina Bassa/Val Müstair
 Innviertel, districte d'Àustria, travessat pel riu Inn.
 Inns of Court, associació anglesa dels procuradors dels tribunals